Amaechi ist der Familienname folgender Personen: 

 John Amaechi (* 1970), britischer Basketballspieler 
 Obiageri Amaechi (* 1999), nigerianische Diskuswerferin US-amerikanischer Herkunft
 Xavier Amaechi (* 2001), englischer Fußballspieler